, une census-designated place du comté de Charles, dans le Maryland.
 Hughesville, une ville du comté de Pettis, dans le Missouri.
 Hughesville Township, un ancien township, situé dans le comté de Pettis, dans le Missouri.
 , une communauté du comté de Hunterdon, au New Jersey.
 Hughesville, un borough du comté de Lycoming, en Pennsylvanie.